Perdix est un nom :
 Perdix, la sœur de Dédale et la mère de Talos, dans la mythologie grecque.
 Perdix, le genre animal de certaines perdrix.